Malinké è un'etnia africana
 Lingua malinké è la lingua parlata dall'omonima etnia.